Janos Balogh (arachnoloog), Hongaars arachnoloog
János Balogh, Hongaars voetbaldoelman
Janos Balogh (schaker), Hongaars schaker